I Cry (Julian Perretta) - single van Julian Perretta
 I Cry (Flo Rida) - single van Flo Rida
 I Cry (Ja Rule) - single van Ja Rule
 I Cry (Tammy Cochran) - single van Tammy Cochran
 I Cry (Usher) - single van Usher